Saku est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Saku, commune rurale au sud de Tallinn
Saku, bourg du comté de Harju

Saku, ville de la préfecture de Nagano

, circonscription électorale du comté de Marsabit

Voir aussi
, prénom masculin finnois et féminin japonais
, chanson du groupe japonais Dir En Grey
, brasserie estonienne

Homonymie de toponyme